Константи́н Яроше́нко:
 Ярошенко, Константин Владимирович (род. 1968) — российский лётчик; был осуждён в США и освобождён в результате обмена.
 Ярошенко, Константин Юрьевич (род. 1986) — украинский футболист.